ЗВТ — акронім з літер кирилиці З, В, Т. Може означати:
 Зона водопроникних тріщин
 Засіб вимірювальної техніки
 Зона вільної торгівлі